Sloane Stephens era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Tatjana Maria.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Karolína Plíšková con il punteggio di 7-61, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Simona Halep (semifinale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Karolína Plíšková (finale)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Kiki Bertens (quarto turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Serena Williams (terzo turno, ritirata)
  Anastasija Sevastova (terzo turno)
  Ashleigh Barty (campionessa)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Daria Kasatkina (terzo turno)
  Julia Görges (terzo turno)
  Elise Mertens (terzo turno)

  Madison Keys (secondo turno)
  Wang Qiang (quarti di finale)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Anett Kontaveit (semifinale)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Donna Vekić (terzo turno)
  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
  Lesia Tsurenko (ritirata)
  Camila Giorgi (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)

Qualificate 

  Misaki Doi (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Nao Hibino (primo turno)
  Dalila Jakupović (primo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)
  Karolína Muchová (secondo turno)

  Monica Niculescu (terzo turno) 
  Jessica Pegula (primo turno) 
  Laura Siegemund (primo turno) 
  Taylor Townsend (secondo turno) 
  Sachia Vickery (primo turno) 
  Yanina Wickmayer (secondo turno)

Lucky loser 

  Polona Hercog (terzo turno)

  Kristýna Plíšková (primo turno)

Wildcard 

  Olga Danilović (primo turno)
  Cori Gauff (secondo turno)
  Caty McNally (primo turno)
  Mari Ōsaka (primo turno)

  Whitney Osuigwe (secondo turno) 
  Natalia Vikhlyantseva (primo turno) 
  Wang Xinyu (primo turno) 
  Wang Xiyu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2019